

Aziende 
Varian Associates – azienda statunitense di alta tecnologia
Varian Medical Systems – azienda di dispositivi medici
Varian, Inc. – azienda di strumenti scientifici
Varian Semiconductor – azienda di semiconduttori
Varian Data Machines – divisione della Varian Associates

Personaggi fittizi
Varian Wrynn – personaggio della serie Warcraft
Varian – personaggio di Rapunzel - La serie

Persone
Hal Varian (1947) – economista statunitense
Isaac Varian (1793-1864) – politico statunitense
John Osborne Varian (1863-1931) – teosofista statunitense
Roger Varian (1979) – allenatore britannico
Russell Varian (1898-1959) – scienziato e imprenditore statunitense
Sigurd Varian (1901-1961) – cofondatore con il fratello Russel della Varian Associates
Sheila Varian (1937-2016) – allevatore di cavalli statunitense

Altro
Varian – villaggio in Iran
USS Varian (DE-798) – nave militare statunitense